Таганро́г-Пассажи́рский (Таганро́г I) — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Таганроге Ростовской области. Новый железнодорожный вокзал города.

Описание
Станция предназначена для пассажирских перевозок как в пригородном сообщении, так и в дальнем следовании. Перед зданием станции расположена Привокзальная площадь.

История
Вокзал станции Таганрог-Пассажирский был построен в 1970 году в северной части города, на улице Москатова для разгрузки тупиковой станции Таганрог-II. Через станцию Таганрог-Пассажирский проходили пассажирские и грузовые поезда, следовавшие из Ростова-на-Дону преимущественно в направлении Крыма и Донбасса — Донецка, Горловки, Луганска, а также в центральную Украину и Молдавию. Станция ежедневно пропускала несколько пар поездов дальнего следования: Москва — Адлер, Москва — Кисловодск, Екатеринбург — Симферополь, Ростов-на-Дону — Симферополь, Ростов-на-Дону — Кишинёв, Адлер — Минск, Адлер — Киев и другие. Здание вокзала является образцом южной архитектуры, асимметричное в плане оно имеет арочный центральный и один боковой портики. Фасад украшен пилястрами. Высокие окна зала ожидания выполнены с полуциркульными завершениями. Центральная колоннада схожа с аналогичным архитектурным решением на железнодорожных вокзалах в Симферополе и Сочи. Похожее вокзальное здание есть также в Туапсе.

В 2014 году в связи с обострением политического кризиса на Украине интенсивность пассажирского железнодорожного сообщение с этой страной резко сократилась. Маршруты остальных поездов были изменены. Таким образом, с 2014 года станция Таганрог-Пассажирский принимает и отправляет только пригородные электропоезда, связывающие Таганрог с Ростовом-на-Дону и селом Авило-Успенка (станция Успенская) на границе с Украиной.

Пригородное сообщение по станции

Дальнее следование по станции 
По состоянию на 2015 год, дальнее сообщение по станции отсутствует. Ранее через станцию проходили пассажирские поезда, следующие через территорию Украины.

Примечания

Ссылки
 Расписание пригородный поездов по станции Таганрог-Пассажирский на Яндекс.Расписаниях.

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Северо-Кавказской железной дороги
Транспорт Таганрога